

Корагати — село, район Турара Рискулова, Жамбильська область
 Корагати — станційне селище, район Турара Рискулова, Жамбильська область